Golfinho - em inglês, dolphin
Ou ainda:
Nintendo GameCube - console cujo codinome foi Dolphin
Dolphin (emulador) - emulador dos consoles GameCube e Wii
Dolphin - um gerenciador de arquivos de código aberto
Tufão Dolphin
Dolphin Stadium - estádio do Miami Dolphins
Sopwith Dolphin
USS Dolphin (1821)
Zakea Dolphin Mangoaela

Desambiguação